Буквосочетание GPT может обозначать:

 GPT — ген, кодирующий фермент аланинаминотрансфераза.
 GPT — алгоритм обработки естественного языка:
 GPT-3
 ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом.
 GPT-4
 GUID Partition Table — таблица разделов GUID.